Aéroport de Bucarest peut faire référence :
 aéroport international Henri-Coandă, le principal aéroport de la ville ;
 aéroport international Aurel-Vlaicu, l'aéroport secondaire et militaire de Bucarest.